Gierath ist der Name folgender Ortschaften:

 Gierath (Jüchen)
 Gierath (Bergisch Gladbach)